Yamagata se poate referi la:

 Prefectura Yamagata, o diviziune administrativă în Japonia.
 Municipiul Yamagata, o localitate în Japonia, capitala prefecturii Yamagata.
 Municipiul Yamagata, o localitate în Japonia, capitala prefecturii Gifu.
 Asteroidul 7039 Yamagata, un corp ceresc numit după prefectura Yamagata.